Michelle Campbell (n. 1974), cestista statunitense
 Michelle Marie Campbell, conosciuta anche come Melisa Can (n. 1984), cestista statunitense naturalizzata turca